Моноти́п (от μοηο — одно, едино и τύπος — отпечаток) — однотипный, одинаковый, однообразный.

 Монотип в полиграфии — автоматическая буквоотливная наборная машина, изготовляющая набор в виде строк, состоящих из отдельных литер и пробельных материалов.
 Монотип в биологии — номенклатурная ситуация, при которой к вышестоящему таксону относится только один известный нижестоящий.
 Монотип в парусном спорте — яхта со строго регламентированными принципами постройки, которая допускается к соревнованиям только при полном соответствии правилам обмера.

См. также 
Монотипия